Система выдачи номеров для автомобилей и мотоциклов в Португалии проста и последовательна. Она не имеет никакого отношения к географическому местоположению. Состоят из двух цифр, двух букв и двух цифр, разделенных дефисом. Эта система началась в 1937 году с АА-10-00, затем сменилась на 00-00-AA и недавно перешла на 00-AA-00. При этом последний ряд подходит к концу и в недалеком будущем он будет заменен серией AA-00-AA.

Португальские номера похожи на бывшие голландские.

Цвета
Первоначально португальские номера состояли из белых букв на черном фоне. 

В 1992 году дизайн был изменен на черные символы, добавлена голубая лента с 12 звездами и кодом P. 

В 1998 году на правоё стороне номера появилась жёлтая полоса, указывающая на время регистрации автомобиля (например, 99/12 - в декабре 1999 года).

Португалии
Транспорт в Португалии